Björn Schneider né le  à Diessbach bei Büren, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990||HC Bienne||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1990-1991||HC Bienne||LNA||36||0||6||6||14||3||0||0||0||0
|-
|1991-1992||HC Bienne||LNA||36||6||2||8||25||4||0||0||0||6
|-
|1992-1993||HC Bienne||LNA||24||1||2||3||18||4||1||0||1||0
|-
|1993-1994||HC Bienne||LNA||9||1||1||2||16||6||2||0||2||6*
|-
|1994-1995||HC Bienne||LNA||36||3||10||13||38||6||5||2||7||8*
|-
|1995-1996||EHC Kloten||LNA||35||5||5||10||16||10||2||0||2||4
|-
|1996-1997||EHC Kloten||LNA||46||12||12||24||32||4||2||0||2||2
|-
|1997-1998||EHC Kloten||LNA||40||6||11||17||30||7||1||2||3||2
|-
|1998-1999||CP Berne||LNA||36||2||9||11||18||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||SC Langnau||LNA||3||0||4||4||0||11||1||2||3||32*
|-
|1999-2000||HC Sierre||LNB||4||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||HC Bienne||LNB||-||-||-||-||-||9||0||4||4||4
|-
|2000-2001||HC Bienne||LNB||38||5||16||21||28||11||1||7||8||6
|-
|2001-2002||HC Bienne||LNB||34||4||7||11||37||5||0||1||1||4
|-
|2002-2003||HC Bienne||LNB||38||6||5||11||51||10||2||1||3||6
|-
|2003-2004||SC Langenthal||LNB||40||2||12||14||18||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||HC Fribourg-Gottéron||LNA||6||0||0||0||0||3||0||0||0||4

|308||36||62||98||206||58||14||6||20||64

|154||17||41||58||136||35||3||13||16||20

|1990|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||6||0||2||2||4||
|-
|1991|| Suisse -18 ans||CE -18 ans B||5||1||3||4||6||
|-
|1991|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||1||0||1||2||
|-
|1992|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||1||1||2||6||
|-
|1993|| Suisse -20 ans||CM -20 ans B||7||3||3||6||4||

Palmarès 
Il est champion Suisse de LNA en 1996 avec les Kloten Flyers.

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Kloten
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Sierre
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Fribourg-Gottéron